Affaire Luc Tangorre#Enquête
Saison 1 de Flashpoint#Épisode 8 : Un coupable à tout prix